Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder der namibischen Nationalversammlung des 4. Parlaments, d. h. aller Abgeordneter der Nationalversammlung, des Unterhauses des namibischen Parlaments, von März 2005 bis März 2010.

Regierung

Abgeordnete

Weblinks 
 4. Parlament Namibias (englisch)

04
Namibia Nationalversammlung 04